Алексе́й Скоробогато́в: Скоробогатов, Алексей Николаевич (род. 1961) — российский математик, проживающий в Лондоне. Сын Н. Г. Скоробогатова.
 Скоробогатов, Алексей Семёнович (1889—1938) — святой Русской православной церкви, причислен к лику святых как мученик в 2000 году для общецерковного почитания.